Gränby kan syfta på:

 Gränby – en stadsdel i Uppsala
 Gränby, Almunge socken  – en bebyggelse i Almunge socken i Uppsala kommun
 Gränby, Björklinge socken – en by i Björklinge socken i Uppsala kommun
 Gränby, Börje socken – en by i Börje socken i Uppsala kommun
 Gränby, Ärentuna socken – en by i Ärentuna socken i Uppsala kommun

Se även 
 Granby (olika betydelser)